Cet article relate le parcours de l’équipe d'Espagne de football lors du Championnat d'Europe de football 2004 qui a lieu du 12 juin au  au Portugal. Les Espagnols se trouvent dans le groupe A et ils sont éliminés en phase de poule en terminant avant-derniers.

Qualifications

Éliminatoires de l'Euro 2004 

|}

Barrages 

|}

Effectif 
Liste des 23 joueurs sélectionnés pour l'Euro 2004.

Résultats

Premier tour : Groupe A 

L'Espagne termine avant-dernière du groupe A avec 4 points. Le bilan espagnol est de 2 buts marqués pour 2 buts concédés.

2004
Espagne
Football en Espagne en 2004